Zwijndrecht est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers.
 Zwijndrecht est une commune des Pays-Bas située dans la province de Hollande-Méridionale.

Homonymie de localités